Клот — дворянский род, восходящий к XVI веку, лифляндского происхождения.
 Клот, Владимир Андреевич (1827—1888) — генерал-лейтенант, участник подавления польского мятежа, Крымской и русско-турецкой войны.
 Клот, Густав Рейнгольд фон (1780—1855) — лифляндский религиозный деятель из балтийских немцев.

См. также 
 Клотик